Ceci est une liste de ponts du Viêt Nam remarquables par leurs dimensions ou par leur intérêt architectural ou historique.

Elle est présentée sous forme de tableaux récapitulant les caractéristiques des différents ouvrages proposés, et peut-être triée selon les diverses entrées pour voir ainsi un type de pont particulier ou les ouvrages les plus récents par exemple. La seconde colonne donne la classification de l'ouvrage parmi ceux présentés, les colonnes Portée et Long. (longueur) sont exprimées en mètres et enfin Date indique la date de mise en service du pont.

Ponts présentant un intérêt historique ou architectural

Grands ponts 
Ce tableau présente les ouvrages ayant des portées supérieures à  ou une longueur totale de plus de  (liste non exhaustive).

Notes et références

Notes

Références 
  Tracuuxaydung.com (archives)

 Références diverses

Voir aussi

Articles connexes 
 Transport ferroviaire au Việt Nam
 List of crossings of the Mekong River

Liens externes 
 Gustaveeiffel.com - Les ouvrages de Gustave Eiffel : Asie
  Bridgemeister.com - Suspension bridges of Vietnam - Liste de ponts suspendus du Viêt Nam
  Skyscrapercity.com - Vietnam Bridges

Bibliographie 
 , 281-282
 

 
Ponts
Viêt Nam